Den europæiske kvalifikation til VM i fodbold for kvinder 2023 er kvindernes fodboldturnering, der vil afgøre de elleve hold fra UEFA, som kvalificerer sig direkte til slutspillet i Australien og New Zealand, og det hold som avancerer direkte til inter-confederation play-offs.

51 af 55 UEFA medlemmers landshold deltager i den kvalificerende konkurrence, Cypern har debut og i en VM-kvalifikation og Luxembourg deltager for første gang nogensinde i et gruppespil.

Grupper

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Ranking af hold på andenplads 
For at finde frem til de tre bedst placerede toere fra det kvalificerende gruppespil, som skal gå videre til play-offs anden runde, så medregnes kun toernes resultater mod vinderne og nummer tre, fire og fem i deres gruppe, mens resultater mod hold på sjettepladsen ikke medregnes.

Topscorere

Referencer 

VM i fodbold for kvinder
Fodbold i 2021
Fodbold i 2022
Kvalifikation til VM i fodbold for kvinder 2023